Jubinville ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Jubinville (* 1967), kanadischer Schauspieler
 Pierre Jubinville (* 1960), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Pedro